Název Puck má tyto významy:

Puck (měsíc) – měsíc planety Uran
Puck (město) – město v severním Polsku
Puck (postava) – postava skřítka ze hry Sen noci svatojánské od Williama Shakespeara
 Puck (příjmení)

Související články 
 Puk